Lemaitre of Lemaître is een Frans-Belgische achternaam die de meester betekent. Deze kan verwijzen naar:

Fictief figuur
Véronique Lemaître, personage uit de Vlaamse soapserie Wittekerke

Personen met de achternaam Lemaitre/Lemaître
Annemarie Lemaître, Vlaams actrice
Christophe Lemaitre, Frans atleet
Georges Lemaître, Belgisch wetenschapper en priester, gekend van de Wet van Hubble-Lemaître
Henri Lemaître, Belgisch geestelijke
Henri Lemaître, Belgisch politicus
Reynald Lemaître, Franse voetballer

Wetenschap
Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker-metriek

Andere
Georges Lemaîtreprijs, wetenschappelijke prijs uitgereikt door de UCL